Селюшки — название населённых пунктов в России:

 Селюшки — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Селюшки — деревня в Смоленском районе Смоленской области.